Rafael Nadal var regerande mästare, men förlorade i kvartsfinalen mot Diego Schwartzman.

Novak Djokovic vann titeln efter att ha besegrat Schwartzman med 7–5, 6–3 i finalen. Det var hans femte Rome Masters-titel och sammanlagt 36:e Masters 1000-titel, vilket slog det tidigare rekordet på 35 som han och Nadal delade på.

Seedning
De åtta högst seedade började spela i den andra omgången. 

 Novak Djokovic (Mästare) 
 Rafael Nadal (Kvartsfinal)
 Stefanos Tsitsipas (Andra omgången)
 Matteo Berrettini (Kvartsfinal)
 Gaël Monfils (Andra omgången) 
 David Goffin (Andra omgången)
 Fabio Fognini (Andra omgången)
 Diego Schwartzman (Final)
 Andrej Rubljov (Andra omgången) 
 Stan Wawrinka (Första omgången)
 Karen Khachanov (Första omgången)
 Denis Shapovalov (Semifinal)
 Milos Raonic (Andra omgången) 
 Cristian Garín (Första omgången)
 Grigor Dimitrov (Kvartsfinal)
 Félix Auger-Aliassime (Första omgången)

Ytterligare en spelare fick börja i den andra omgången, utifrån sin semifinalplats i US Open:
  Pablo Carreño Busta

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Kvalturnering

Seedning

  Tennys Sandgren (Kvalificerad)
  Gilles Simon (Andra kvalomgången)
  Aljaž Bedene (Andra kvalomgången)
  Alexander Bublik (Flyttad till huvudturneringen)
  Fernando Verdasco (Första kvalomgången)
  Tommy Paul (Första kvalomgången)
  Jérémy Chardy (Andra kvalomgången)
  Juan Ignacio Londero (Första kvalomgången)
  João Sousa (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Radu Albot (Första kvalomgången)
  Mikael Ymer (Kvalificeringsmatch)
  Egor Gerasimov (Första kvalomgången)
  Kwon Soon-woo (Första kvalomgången)
  Cameron Norrie (Första kvalomgången)
  Corentin Moutet (Kvalificeringsmatch)
  Thiago Monteiro (Första kvalomgången)

Kvalificerade

  Tennys Sandgren
  Dominik Koepfer
  Marco Cecchinato
  Lorenzo Musetti
  Federico Coria
  Facundo Bagnis
  Pedro Martínez
  Alejandro Davidovich Fokina

Lucky loser
  João Sousa

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Kval 7

Kval 8

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Italian Open 2020 – Herrsingel
Herrsingel